Искусственный интеллект — многозначный термин:
 Искусственный интеллект — свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции.
 «Искусственный интеллект» или «Искусственный разум» () — американский фильм 2001 года.
 «Искусственный интеллект» () — американский телесериал 2014 года.
 «Искусственный интеллект» () — американский комедийный фильм Бена Фальконе 2020 года.
 «Искусственный интеллект. Доступ неограничен» () — американский триллер 2016 года режиссёра Джона Мура.